Josep González i Rovira (1950), polític català, batlle de Vilanova i la Geltrú entre 1991 i 1993.
 Josep González i Sala (1945), empresari català, president de la patronal Pimec des de 1997.